Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Tianjin Open 2014 des Damentennis. Insgesamt nahmen 28 Spielerinnen an der Qualifikation teil, welche vom 4. bis 6. Oktober 2014 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2014